Косми́ческая одиссе́я:

Тетралогия писателя-фантаста Артура Кларка 

 2001: Космическая одиссея
 2010: Одиссея Два
 2061: Одиссея Три
 3001: Последняя одиссея

Фильмы 
 Космическая одиссея 2001 года — фильм режиссёра Стэнли Кубрика (1968).
 Космическая одиссея: Путешествие к планетам — псевдо-документальный научно-фантастический фильм BBC.
 Космическая одиссея: Роботы-первопроходцы — телевизионный документальный фильм режиссёра Кристофера Райли.
 2199: Космическая одиссея — киноадаптация аниме-сериала 1974 года «Space Battleship Yamato».
 Космическая одиссея 2010 — фильм режиссёра Питера Хайамса (1984).

Другое 
 Космическая одиссея (игра) — игра в жанре аркада.

Космическая одиссея